Toto je seznam silničních tunelů v Chorvatsku podle délky. V Chorvatsku se nachází celkem 97 silničních tunelů, z nichž je 59 dálničních. Celková délka všech chorvatských tunelů je 126,514 km. Nejvíce tunelů se nachází v západním a jižním Chorvatsku, několik tunelů je i v severním Chorvatsku, ve Slavonii se však vzhledem k nížinnému charakteru této části Chorvatska žádné silniční tunely nevyskytují.

Kurzívou jsou vyznačeny ekodukty, tučně jsou vyznačeny dálnice.

Plánované silniční tunely 
V současnosti jsou vzhledem k výstavbě nového mostu na Pelješac a přístupových cest k němu plánovány stavby několika nových tunelů. Nejdelší z nich, tunel Debeli Brijeg, bude po dokončení stavby v roce 2022 pátým nejdelším chorvatským tunelem. Na přístupové cestě z poloostrova Pelješac je naplánována stavba čtyřech nových tunelů, z nichž dva (Debeli Brijeg a Kamenice) jsou již postaveny:

 Tunel Debeli Brijeg – 2 467 m – po dokončení bude 5. nejdelším tunelem
 Tunel Supava – 1 320 m – po dokončení bude 14. nejdelším tunelem
 Tunel Polakovica – 1 265 m – po dokončení bude 15. nejdelším tunelem
 Tunel Kamenice – 499 m – po dokončení bude 43. nejdelším tunelem

Reference 

 
Tunely v Chorvatsku
Chorvatsko
Tunely
Chorvatské seznamy